Dreßen ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Georg Dreßen (* 1964), deutscher Fußballspieler
 Markus Dreßen (* 1971), deutscher Buchgestalter und Professor für Grafikdesign an der HGB Leipzig
 Martin Dreßen (* 1983), deutscher Boxer

 Thomas Dreßen (* 1993), deutscher Skirennläufer
 Willi Dreßen (* 1935), deutscher Staatsanwalt
 Wolfgang Dreßen (* 1942), deutscher Historiker, Politologe und Ausstellungsmacher

Siehe auch:
 Dreesen
 Drehsen
 Dresen
 Dressen